Рудня — агрогородок в Червенском районе Минской области Белоруссии. Статус агрогородка получен в 2006 году, до этого был деревней. Административный центр Руднянского сельсовета.

География 
Расположен на реке Уша (под мостом есть водопад) в 20 км к северу от города Червень и в 50 км к востоку от Минска. Через агрогородок проходит автодорога P59 (Логойск — Червень). Ближайшие населённые пункты (по часовой стрелке с севера): Уборки, Барсуки, Кутузовка, Красная Нива, Чернова, Дубовый Лог.

История 
По письменным источникам известна с XVIII века на территории Минского повета Минского воеводства Великого княжества Литовского. В результате II раздела Речи Посполитой 1793 года вошла в состав Российской империи. На 1795 год слободка Рудня Чернявская в составе Игуменского уезда Минской губернии. На 1800 год здесь было 4 двора, жили 43 человека, здесь находились господский дом, корчма, винокурня, водяная мельница и сукновальня. В середине XIX века деревня принадлежала помещику Ф. Верентке. Согласно переписи населения Российской империи 1897 года деревня Черновая Рудня в составе Гребёнской волости, где было 45 дворов, проживал 251 человек, имелись питейный дом, корчма, сукновлаьня, круподёрка и водяная мельница. Вблизи располагались деревня Рудня, где было 5 дворов и 46 жителей, и одноименный фольварок в 1 двор, где было 11 жителей. На начало XX века в деревне было 48 дворов и 338 жителей. В 1906 году в частном деревянном здании была открыта церковно-приходская школа, на 1910 год там насчитывалось 60 учеников (50 мальчиков и 10 девочек). На 1917 год в деревне было 52 двора и 403 жителя. С февраля по декабрь 1918 года она была оккупирована немцами, с августа 1919 по июль 1920 — поляками. После Октябрьской революции 1917 года на базе церковно-приходской школы была открыта рабочая школа 1-й ступени. 20 августа 1924 года деревня стала центром вновь образованного Руднянского сельсовета Червенского района Минского округа (с 20 февраля 1938 — Минской области). Согласно переписи населения СССР 1926 года здесь было 83 двора, где проживали 532 человека, в школе насчитывалось 92 ученика (53 мальчика и 49 девочек), при школе работал пункт ликвидации безграмотности среди взрослых, имелась небольшая библиотека. В 1929 году в деревне был организован колхоз «Красный путь» (), на 1932 год в его состав входили 119 крестьянских дворов, при колхозе работали водяная мельница, сукновальная, колёсная мастерская и кузница. Во время Великой Отечественной войны деревня была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками в начале июля 1941 года. В лесах в районе деревни развернули активную деятельность партизаны бригад «Разгром» и имени Щорса. В районе деревни шли активные бои, погибшие партизаны и советские солдаты были похоронены в братской могиле. 48 жителей деревни погибли на фронтах. Освобождена в начале июля 1944 года. На 1960 год население деревни составило 461 человек. В 1966 году в центре деревни был поставлен памятник-обелиск в память о погибших на войне сельчанах, в 1970 году на братской могиле погибших на войне красноармейцев и партизан был установлен памятник-стела. На 1997 год в деревне было 221 домохозяйство и 593 жителя, тогда здесь располагались администрация сельсовета, центральная усадьба совхоза имени Мичурина, животноводческая ферма, мастерские по ремонту сельскохозяйственной техники, средняя школа-детский сад, больница, ветеринарный пункт, библиотека, Дом культуры, два магазина, столовая, комплексный приёмный пункт бытового обслуживания населения, отделение связи. На 2013 год агрогородок, где насчитывается 198 домохозясйтв, 535 постоянных жителей.

Инфраструктура 
В агрогородке имеется Евроопт Минимаркет, отделение Беларусбанка, детский сад, школа, почта, Сельсовет, Дом Культуры, дом престарелых, аптека, кладбище. Действует автобусное сообщение с Минском.

Население 
 1800 — 4 двора, 43 жителя
 1897 — 51 двор, 308 жителей 
 1908 — 48 дворов, 338 жителей
 1917 — 52 двора, 403 жителя
 1926 — 83 двора, 532 жителя
 1960 — 461 житель
 1997 — 221 двор, 593 жителя
 2013 — 198 дворов, 535 жителей

Галерея

Примечания 

Агрогородки Червенского района